Pierre-Luc Lessard (né le  à Thetford Mines,  dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur
Il est repêché en ,  au total par les Sénateurs d'Ottawa lors du repêchage d'entrée de 2006. En 2009, il dispute quelques matchs en professionnel dans l'ECHL avec les Condors de Bakersfield.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005|| Olympiques de Gatineau || LHJMQ ||48 ||3 ||6 ||9 ||9 ||10 ||0 ||2 ||2 ||0  
|-
| 2005-2006|| Olympiques de Gatineau || LHJMQ ||55 ||7 ||25 ||32 ||38 ||17 ||2 ||10 ||12 ||12  
|-
| 2006-2007|| Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ ||70 ||12 ||22 ||34 ||77 ||7 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2007-2008|| Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ ||40 ||8 ||25 ||33 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ ||27 ||2 ||14 ||16 ||26 ||5 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
| 2008-2009|| Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ ||67 ||10 ||42 ||52 ||62 ||5 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
| 2009-2010|| Condors de Bakersfield || ECHL || 10|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Université du Québec-Trois-Rivières || SIC ||11 || 0|| 9|| 9|| 8|| 8|| 1|| 10|| 11|| 2
|-
| 2010-2011|| Université du Québec-Trois-Rivières || SIC || 27|| 4|| 25|| 29|| 34|| 9|| 1|| 6|| 7|| 4
|-
| 2011-2012|| Université du Québec-Trois-Rivières || SIC || 24|| 9|| 17|| 26|| 10|| 9|| 2|| 8|| 10|| 8
|-
| 2012-2013|| Université du Québec-Trois-Rivières || SIC || 28|| 5|| 26|| 31|| 31|| 8|| 2|| 6|| 8|| 6
|-
|2013-2014|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus|| 25|| 1|| 7|| 8|| 14|| 5|| 1|| 1|| 2||0
|-
|2014-2015|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 26 || 1 || 10 || 11 || 51 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2015-2016|| Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 2 || 10 || 12 || 12 || 10 || 1 || 5 || 6 || 2
|-
| 2016-2017|| Assurancia de Thetford || LNAH ||33 ||5 ||14 ||19 ||6 ||15 ||0 ||4 ||4 ||12 
|-
| 2017-2018|| Assurancia de Thetford || LNAH ||28 ||2 ||16 ||18 ||8 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2 
|-
| 2018-2019|| Assurancia de Thetford || LNAH || 29 || 5 ||13 ||18 ||14 ||10 ||0 ||4 ||4 ||6 
|-
|-
| 2019-2020|| Assurancia de Thetford || LNAH || 29 || 4 ||5 ||9 ||18 ||-|| -|| -|| -|| -
|-

Références 

Naissance à Thetford Mines
Naissance en janvier 1988
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Olympiques de Gatineau
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur de l'Assurancia de Thetford